Фриске — фамилия:

 Фриске, Жанна Владимировна (1974—2015) — российская эстрадная певица. 
 Фриске, Фридрих Карл (1874—1939) — американский художник-импрессионист.

См. также